Zola může mít několik významů:

příjmení osob
 Arlette Zola – švýcarská zpěvačka
 Émile Zola – francouzský spisovatel
 Gianfranco Zola – italský fotbalista a současný trenér

jiné
 Avenue Émile Zola (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra
 Zola (Řecko) — komunita na řeckém ostrově Kefalonia